В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Крістіан Жоліссен і Марселла Мескер виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Делі-Жош і Патрісія Медраду 6-2, 3-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Іванна Мадруга-Оссес /  Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Кеті Горват /  Івонн Вермак (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Луча Романов /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (чвертьфінал)
 Кріс О'Ніл /  Пем Вайткросс (1-ше коло)
 Беверлі Моулд /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Сенді Коллінз /  Рената Томанова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Swiss Open